Por Bagley pode estar à procura de:
Bagley (Iowa)
Bagley (Minnesota)
Bagley (Wisconsin)

Desambiguação